A Paróquia Nossa Senhora do Amparo é uma instituição eclesiástica católica da diocese de Caratinga, situada em Chalé, Minas Gerais.

Pertence à Forania de Ipanema, e tem como Pároco, o Pe. Michel Gomes Pereira, desde 12/11/2020.

Informações Gerais
A Paróquia de Chalé, cuja padroeira é Nossa Senhora do Amparo, possui uma população de 5.598 habitantes. Foi elevada à condição de quase curato a 20 de setembro de 1916 e, à categoria de paróquia a 23 de setembro de 1928.

História
A comunidade católica de Chalé recebeu seu primeiro padre em 1891,o padre João Batista de Hollanda Cavalcante. A Igreja Santo Antônio foi o primeiro templo a ser construído. Durante o pastoreio de padre Lucas Evangelista de Barros, a capela é elevada à categoria de paróquia. Em 1931, os padres Gonzales e Fernando fundaram a Sociedade de São Vicente de Paulo na localidade. A partir de 1938, a paróquia passou a ser atendida por padres de outras paróquias.

Cronologia dos Padres 
1- Pe. João Batista de Holanda Cavalcante - Vigário de Rio Pardo-ES. 1891 a 1893.

2 - Monsenhor Antônio Vieira Coelho (Constrói-se a Igreja de Santo Antônio - hoje Casa dos Vicentinos)- 1893 a 1928.

3 - Pe. Lucas Evangelista  de Barros. Com a a permanência do Padre em Chalé, a comunidade foi elevada à categoria de Paróquia. 1928-1932

4 - Monsenhor José Maria Gonzáles e Pe. Fernando.

5 - Pe. Carlos Greiner – 1932 foi aberta a Comissão construtora da Matriz Nossa Senhora do Amparo. A imagem de Nossa Senhora do Amparo veio do Rio de Janeiro, doada por Manuel Elias de Souza.

6 - Pe. Leopoldo Fernandes – 1933.

7 - Pe. Antônio Rossi – 1934.

8 - Pe. Cândido Bizardo de Souza – 1935.

9 - Pe. José Leite de Resende – 1936 a 1938 (último vigário permanente da cidade).

10 - Pe. Ildefonso Béu – 1938 a 1941 introduziu o ensino religioso nas escolas.

11 - Pe. Rivadávia Gomes da Silveira – 1941 a 1956 , da Paróquia de Ipanema.

12 - Pe. Alberto Vieira, CSSR - 1957 (Padres Redentoristas que construíram o Cemitério Local e lá deixaram o cruzeiro).

13 - Pe. José Mendes, CSSR – 1957 (Padres Redentoristas que construíram o Cemitério Local e lá deixaram o cruzeiro).

14 - Pe. João Bentjes – 1958 (Também exercia a função de pároco de Conceição de Ipanema).

15 - Pe. Jaime Moratimos – 1960 a 1962 (Também exercia a função de pároco de Conceição de Ipanema).

16 - Pe. Elpídio – 1962 (Também exercia a função de pároco de Manhumirim).

17 - Pe. José Rech -  1963 a 1966 (Também exercia a função de pároco de Conceição de Ipanema);

18 - Pe. Geraldo Silva – 1967 a 1970. (Também exercia a função de pároco de Conceição de Ipanema).

19 - Pe. Augusto Marques de Morais Netto – 1971 (Também exercia a função de pároco de Lajinha);

20 - Monsenhor Vieira Coelho – 1971. (Também exercia a função de pároco de Ipanema).

21 - Pe. Inácio Tito de Oliveira – 1971. (Também exercia a função de pároco de Ipanema).

22 - Pe. Humberto Boreli – 1972 a 1978. (Também exercia a função de pároco de Conceição de Ipanema).

23 - Pe. José de Souza Lucas – 1978 a 1980. (Também exercia a função de pároco de Conceição de Ipanema); em 1978 comemorou o Cinquentenário da Paróquia de Chalé.

24 - Pe. Aníbal Borges Sobrinho – 1980 a 1983. (Também exercia a função de pároco de Conceição de Ipanema).

25 - Pe. Geraldo de Lima Mayrink – 1983 a 1988 (Também exercia a função de pároco de Conceição de Ipanema).

26 - Pe. José Moreira Bastos Neto - 1988 a 1997 (Também exercia a função de pároco de Conceição de Ipanema).

27 - Pe. Flávio Ferreira Alves – 1997 a 2005 (Também exercia a função de pároco de Conceição de Ipanema).

28 - Pe. Raimundo Turíbio da Costa –  2005 a 2007 (Residia em Conceição de Ipanema).

29 - Pe. Antônio José de Souza – 2007 a 2008.

30 - Pe. Roberto Carlos Vilela – dez/2008 a  mar/2010 (primeiro pároco enviado para residir fixamente em Chalé).

31 - Pe. Ronaldo Patrício de Freitas - Adm. Paroquial de 2010 a 2011 (Também exercia a função de pároco de Lajinha).

 Pe. Éder Mateus dos Santos - Vigário Paroquial de 2010 a 2011  (Também exercia a função de vigário paroquial de Lajinha).

32 - Pe. Agnel Martins Alves - Pároco - fev/2012 a jan/2018. 

33 - Pe. Antônio Maurílio de Freitas - Pároco - fev/2018 a jul/2021.

34 - Pe. Michel Gomes Pereira - Pároco - nov/2021 - atualmente.

Comunidades Eclesiais da Paróquia

 Penha do Coco:

Padroeira: Nossa Senhora da Penha.

 Prof. Sperbert:

Padroeiro: São José.

 Água Limpa:

Padroeira: Santa Rita de Cássia.

 Cachoeirão:

Padroeiro: São João Batista.

 Turma:
Padroeiro: São Pedro.

 Santana:
Padroeira: Santa Ana.

 Santaninha:

Padroeira: Santa Ana.

 Santa Efigênia:

Padroeira: Santa Efigênia.

 Areia Branca:

Padroeira: Nossa Senhora Aparecida.

 Brejaúba:

Padroeira: Santa Luzia.

 Vargem Alegre:

Padroeira: Nossa Senhora da Guia.

Ligações Externas

Senhora Amparo
Igrejas de Minas Gerais